Чемпіонат СЄХЛ 2001—2002 — 7-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь дев'ять клубів.

Регулярний сезон

СЄХЛ А

СЄХЛ В

Кваліфікація 
 Хімволокно - Сокіл (Київ) 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
 Сокіл (Київ) - Хімволокно 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Матч усіх зірок СЄХЛ 
22 грудня 2001, «Олімпійський льодовий холл» Лієпая, 930 глядачів. 
«Зірки Латвії» — «Зірки СЄХЛ» 10:10 (3:5, 5:1, 2:4)

Плей-оф

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Едгарс Масальскіс («Металургс»)
 Найкращий захисник: Володимир Світо («Керамін»)
 Найкращий нападник: Ігор Дорофєєв (ХК МДУ)
Команда усіх зірок
 Воротар: Едгарс Масальскіс («Металургс»)
 Захисники: Вентс Фелдманіс («Металургс»), Володимир Світо («Керамін»)
 Нападники: Ігор Дорофєєв (ХК МДУ), Василь Бобровников («Сокіл»), Дмитро Дудик («Гомель»)

Джерела 
 Архів 
 Архів 

2001—2002
2001 у хокеї з шайбою
2002 у хокеї з шайбою